Amfícrates (retòric), sofista i retòric grec d'Atenes.
 Amfícrates (escultor), escultor grec probablement d'Atenes.
 Amfícrates (rei) - rei de Samos